Juhani »Juuso« Wahlsten, finski hokejist, * 13. januar 1938, Helsinki, Finska, † 9. junij 2019, Turku, Finska.

Wahlsten je kariero začel v klubu KalPa Kuopio, v finski ligi pa igral še za Upon Pallo, HJK Helsinki in HIFK Helsinki. Skupno je v finski ligi odigral 200 tekem, na katerih je dosegel 137 golov in 82 podaj ter osvojil en naslov državnega prvaka. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno peto, šesto in sedmo mesto, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je kot najboljšo uvrstitev dosegel četrto mesto.

Pregled kariere 

|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 58/59
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 59/60
|
| 18
| 20
| 10
| 30
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 60
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 60/61
|
| 16
| 9
| 4
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 61/62
|
| 18
| 19
| 11
| 30
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 68
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 70/71
|
| 26
| 10
| 8
| 18
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti HJK Helsinki
Hokejisti TPS Turku
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami